Мекиненса (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Синка. Занимает площадь 307 км². Население — 2495 человек (на 2010 год). Расстояние — 135 км до административного центра провинции.

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ficha de la población

Муниципалитеты Сарагосы
Города Сарагосы
Города Уэски